La Pastora hace referencia a varios artículos:

Lugares 
La Pastora (Paraguay), distrito en el departamento de Caaguazú;
La Pastora, calle en el Barrio El Golf (Santiago de Chile);
La Pastora (Cabimas), sector en la ciudad venezolana de Cabimas;
Parroquia La Pastora (Caracas), Venezuela;
Colonia La Pastora, en México DF;
Parque La Pastora, reserva natural en el área metropolitana de Monterrey, México;

Además
La Pastora (Bouguereau), cuadro del pintor francés William-Adolphe Bouguereau;
Teresa Pla Meseguer, guerrillera española alias La Pastora.